Монреаль — фамилия и топоним.

Германия 

 Монреаль — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Иордания 

 Монреаль — замок в Иордании.

Испания 

 Монреаль — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Канада 
 Монреаль — город в Канаде.
 Монреаль — один из административных регионов провинции Квебек, Канада
 Монреаль — крупнейший остров архипелага Ошлага, Канада.

США 

  — город в штате Висконсин.
  — невключённая территория в штате Миссури.

Франция 
 Монреаль — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Монреаль — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Монреаль — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Монреаль — коммуна во Франции, департамент Од.
 Монреаль — кантон во Франции, департамент Жер.
 Монреаль — кантон во Франции, департамент Од.

Составные названия

Испания 

 Монреаль-де-Ариса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Монреаль-дель-Кампо — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Монреаль-дель-Льяно — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Канада 
 Большой Монреаль — регион, включающий сам город Монреаль и его окрестности.
 Старый Монреаль — исторический квартал в г. Монреаль в округе Виль-Мари.

Франция 

Вильнёв-ле-Монреаль — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Монреаль-ла-Клюз — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.

Персоналии 
 Монреаль, Начо (род. 1986) — испанский футболист, защитник «Арсенала» и сборной Испании.
 Буэно-и-Монреаль, Хосе Мария (1904—1987) — испанский кардинал.
 Монреаль, Иветт (род. 1992) — американская актриса мексиканского и чилийского происхождения.

Прочее 
 «Монреаль» — международный турнир по шахматам.
 «Монреаль Алуэттс» — профессиональный команда, играющая в канадский футбол и выступающая в Восточном дивизионе Канадской футбольной лиги.
 «Монреаль Импакт» — футбольная команда существовавшая с 1992 по 2011 годы.
 «Клёб де Фут Монреаль» (прежнее название — «Монреаль Импакт») — футбольная команда существующая с 2010 года.
  — фарм-клуб, существовавший в 2014—2016 годах.
 «Монреаль Канадиенс» — хоккейный клуб.
 «Монреаль Марунз» — бывшая профессиональная команда, выступавшая в Национальной хоккейной лиге, двукратный обладатель Кубка Стэнли (1926, 1935).
 «Монреаль Мэник» — бывшая профессиональная футбольная команда из Монреаля, которая играла в Североамериканской футбольной лиге.
 «Монреаль Уондерерз» — бывшая канадская любительская, а потом и профессиональная команда, выступавшая в Национальной хоккейной лиге.
 «Монреаль-Форум» — здание в Монреале, Квебек (Канада).
 «Монреаль Экспос» — профессиональный бейсбольный клуб из Монреаля (провинция Квебек, Канада).
 «Франкофоли де Монреаль» — ежегодный музыкальный фестиваль, проводимый в Монреале в середине июня.

См. также 
 Монреале